Села:
 Библо — село, Старосамбірський район,  Львівська область.
 Библо — колишня назва села Набережне, Івано-Франківська область, Галицький район.